Джефф Оджерс (* 1969) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Джордж Оджерс (1916—2008) — австралійський військовик, журналіст і військовий історик.